Nevell peut se référer à :

Patronyme 
  (- 1697), officier de la Royal Navy ;
 , joueur de cricket britannique.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme